Claudio Zaro – calciatore italiano
 Giulio Zaro – calciatore italiano
 Kurt Zaro – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Zaro – militare bizantino